Deshumanize es el primer registro de la banda española Xkrude lanzado en el año 1999. Con un sonido bastante poco trabajado y las ideas no demasiado claras, es poco más que un ensayo grabado por la banda.

Sencillos 
 «Charly»
 «Deshumanized»
 «La creación»
 «The Voice»
 «Único»
 «Inertia (exit is in the viaduct)»
 «La Comida de mis Perros»

Créditos 
 Litox - voz, composición de letras.
 Vicente - bajo, coros.
 Sebax - guitarra eléctrica.
 Fregonax - guitarra eléctrica.
 Chino - batería.
 Xtopon - samplers.

Enlaces 
 Página oficial de la banda

Álbumes de Xkrude
Álbumes de metal alternativo
Álbumes de 1999